Hypo-Meeting — международный легкоатлетический турнир, проходящий ежегодно весной на стадионе «Мёзле» в Гётцисе, Австрия. Проводится с 1975 года под эгидой World Athletics, включает соревнования мужчин в десятиборье, с 1981 года в программу также входят соревнования женщин в семиборье. Является одним из крупнейших коммерческих стартов многоборцев, входит в серию турниров IAAF Combined Events Challenge.

На Hypo-Meeting трижды устанавливались мировые рекорды в десятиборье: в 1980 и 1982 годах высшее мировое достижение показывал британец Дейли Томпсон (8648 и 8730 очков соответственно), в 2001 году рекордсменом мира здесь стал чех Роман Шебрле (9026 очков).

Генеральным спонсором турнира на протяжении многих лет остаётся австрийская компания Hypo Landesbank Vorarlberg.

Призёры

Мужчины 
 — рекорд соревнований

Женщины 
 — рекорд соревнований

Примечания

Ссылки 
 

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Австрии
Соревнования IAAF
Форарльберг
Легкоатлетические многоборья
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года